Neul est un patronyme pouvant désigner :
 Nana Neul, réalisatrice et scénariste allemande ;
 Walter Neul (1899-1945), homme politique allemand ;
 Kim Ha-neul (née en 1978), actrice et mannequin sud-coréen.